Das Versprechen ("la promessa" in lingua tedesca) può riferirsi a:

La promessa (Das Versprechen) – romanzo di Friedrich Dürrenmatt del 1956
La promessa (Das Versprechen) – film del 1994 diretto da Margarethe von Trotta